Baroneci Manningham-Buller of Dilhorne
 1866–1882: Edward Manningham-Buller, 1. baronet
 1882–1910: Morton Edward Manningham-Buller, 2. baronet
 1910–1956: Mervyn Edward Manningham-Buller, 3. baronet
 1956–1980: Reginald Edward Manningham-Buller, 4. baronet

Wicehrabiowie Dilhorne 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1964–1980: Reginald Edward Manningham-Buller, 1. wicehrabia Dilhorne
 od 1980: John Mervyn Manningham-Buller, 2. wicehrabia Dilhorne

Następca 2. wicehrabiego Dilhorne: James Edward Manningham-Buller

Następca następcy 2. wicehrabiego Dilhorne: Edward John Manningham-Buller

Dilhorne, Wicehrabia